Rincón ("angolo" o "abitazione" in spagnolo) o Rincon può riferirsi a:

Astronomia 
 Rincon – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Paesi Bassi caraibici
 Rincon – città di Bonaire
 Argentina
 Rincón – località del dipartimento di Pomán, provincia di Catamarca
 Rincón – comune del dipartimento di Río Segundo, provincia di Córdoba
 Rincón de Los Sauces – capoluogo del dipartimento di Pehuenches, provincia di Neuquén
 Messico
 Rincón de Romos – comune di Aguascalientes
 Porto Rico
 Rincón – comune
 Spagna
 Rincón de Ademuz – comarca della Comunità Valenciana
 Rincón de la Victoria – comune dell'Andalusia
 Rincón de Soto – comune de La Rioja
 Stati Uniti d'America
 Rincon – città della Contea di Effingham, Georgia
 Rincon – census-designated place della Contea di Doña Ana, Nuovo Messico

Persone 
 Carlos Eduardo de Castro Lourenço, detto Rincón – calciatore brasiliano
 Antonio Rincón o Antonio Rincon – diplomatico spagnolo naturalizzato francese
 Diogo Rincón – calciatore brasiliano
 Freddy Rincón – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano
 Hipólito Rincón – ex calciatore spagnolo
 Oliverio Rincón – ciclista colombiano
 Sebastián Rincón – calciatore colombiano, figlio di Freddy
 Tomás Rincón – calciatore venezuelano
 Yoreli Rincón – calciatrice colombiana

Pagine correlate
El Rincón